Speratus ist der Name folgender Personen:

 Speratus von Lindisfarne († 803), angelsächsischer Geistlicher, Bischof von Lindisfarne, siehe Higbald von Lindisfarne
 Paul Speratus (1484–1551), deutscher Priester, Reformator und Liederdichter

Speratus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Longinius Speratus, römischer Ziegelfabrikant
 Marcus Valerius Speratus, römischer Offizier
 Titus Calestrius Tiro Orbius Speratus, römischer Suffektkonsul 122